Het Reigerbos (ook gespeld als Reigersbos en Reigerbosch, Fries: Reagerbosk) is een bos nabij Kortehemmen en Beetsterzwaag, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt op de grens van de gemeenten Smallingerland en Opsterland.

Het bos bestaat overwegend uit oud loofbos, dat van oudsher doorliep in de veengronden richting Nij Beets. Het historische Reigerbos kenmerkt zich door de vele oude bomen. Deze zijn hier gegroeid omdat het bos generaties lang bewust weinig verzorgd is. Uit het gebied zijn zeer veel soorten dieren bekend, waaronder een groot aantal bijzondere insecten die hier leven in de oude bomen.

Het bos was vroeger een bos gelegen op het landgoed genaamd Steenbergen. In het begin van de 20e eeuw werd het pand afgebroken en later vervangen door een luxueus woonhuis, het bos is echter nog in particulier bezit. In het bos ligt een oud heideveld  in beheer van de Van Teyens Fundatie, bekend onder de naam Kortehemmerveld. In 2006 werden hier vele beuken geplant waarmee het historische uiterlijk met de heide verloren is gegaan.

MTB
Door het bos loopt een MTB-route voor het mountainbiken.

Natuurgebied in Friesland
Geografie van Smallingerland
Geografie van Opsterland